Ženská čtyřhra Korea Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do deblové soutěže soulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jihokorejské obhájkyně titulu Choi Ji-hee a Han Na-lae z roku 2021, kdy se událost konala v sérii WTA 125K, nestartovaly společně. Choi nastoupila s Park So-hjon. V úvodním kole však podlehly Alexandrovové a Sizikovové. Spoluhráčkou Hanové se stala Jang Su-jong, s níž v semifinále nestačila na Muhammadovou se Santamariovou.

Vítězem se stal francouzsko-belgický pár Kristina Mladenovicová a Yanina Wickmayerová, který ve finále zdolal nejvýše nasazené Američanky Asiu Muhammadovou a Sabrinu Santamariovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě šampionky, startující pod žebříčkovou ochranou, si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Stá třicátá pátá hráčka žebříčku Mladenovicová na okruhu WTA Tour vybojovala dvacátý sedmý deblový titul a pro Wickmayerovou, figurující až na 396. příčce, to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Korea Open 2022